Barış Özcan – ex cestista turco
 Berkay Özcan – calciatore tedesco naturalizzato turco
 Ramazan Özcan – ex calciatore austriaco
 Salih Özcan – calciatore tedesco